Pérouse kan syfta på:

Jean-François de La Pérouse – en fransk upptäcktsresande (1741–ca 1788)

Geografi

Frankrike 

 Pérouse, Territoire de Belfort, ort och kommun, departementet Territoire de Belfort i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Italien 

 Provincia di Perugia, provins, Umbrien, 
 Perugia, stad, Umbrien, Provincia di Perugia, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar